XMind — это проприетарное программное обеспечение для проведения мозговых штурмов и составления интеллект-карт, разрабатываемое компанией XMind Ltd. Эта программа помогает пользователю фиксировать свои идеи, организовывать их в различные диаграммы, использовать эти диаграммы совместно с другими пользователями. XMind поддерживает интеллект-карты, диаграммы Исикавы (также известные как fishbone-диаграммы или причинно-следственные диаграммы), древовидные диаграммы, логические диаграммы, таблицы. 
XMind часто используется для управления знаниями, на совещаниях, в управлении задачами и тайм-менеджменте.
XMind совместима с FreeMind.

Xmind лицензирована по двум открытым лицензиям:
Eclipse Public License и GNU Lesser General Public License.
XMind Pro может экспортировать свои документы в Microsoft Word, PowerPoint, PDF и Mindjet MindManager.

Интеллект-карты/fishbone-диаграммы создаются с помощью простых нажатий на клавиши Tab и Enter для создания новых пунктов и подпунктов. В диаграмму могут быть добавлены и изменены границы элементов, отношение между элементами, маркеры, ярлыки, текстовые пометки, ссылки, аудиофайлы, графические изображения. Также могут быть приложены различные файлы.

Награды 
XMind 2008 получила звание " Best Commercial RCP Application " на EclipseCon 2008.

Также XMind 3 получила звание "The Best Project for Academia" на SourceForge.net Community Choice Awards.

Версии

Eclipse-приложение 
XMind 3 основана на Eclipse Rich Client Platform 3.4 в ядре и на Eclipse Graphical Editing Framework для форм редактирования. Программа требует Java Runtime Environment версии 5.0 или более поздней.

Формат файлов 
XMind 3 сохраняет документы в формате XMIND Workbook. Расширение файлов - .xmind, в то время как XMind 2008 использует расширение .xmap.

Документ XMind может содержать несколько листов с диаграммами, подобно табличным процессорам.
Каждый лист может содержать многочисленные пункты: центральный пункт, множественные подпункты и свободно "плавающие" пункты. Каждый лист содержит одну интеллект-карту или fishbone-диаграмму, таблицу.

Файл .xmind реализует документ XMind ZIP-архивом, в котором содержатся XML-документы, определяющие содержимое, XML-документы для стилей, и PNG-изображения для миниатюр, каталоги для вложенных файлов.
Формат файла открытый и основан на принципах OpenDocument.

См. также 
Диаграмма связей
Метод мозгового штурма

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XMind
  Eclipse Community Technology Awards 
 XMind at SourceForge.net
 группа XMind в Google Group
 SourceForge.net Community Choice Awards
 Русская версия XMind для Windows
 Обзор новых функций X-Mind 6 (3.5.1)

Программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Карты памяти
Свободные программы для ведения записок